Branko Ružić peut désigner :
Branko Ružić (1919-1997), un sculpteur yougoslave et croate ;
Branko Ružić (1975-), un homme politique serbe.